Gomis ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Gomis (* 1972), französisch-senegalesischer Filmregisseur
 Alfred Gomis (* 1993), senegalesischer Fußballspieler
 Anna Gomis (* 1973), französische Ringerin
 Bafétimbi Gomis (* 1985), französischer Fußballspieler
 Bruno Gomis (* 1990), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Dominique Gomis (* 1988), senegalesischer Fußballspieler
 Emmanuel Gomis (* 1990), senegalesischer Fußballspieler
 Ferdinand Gomis (* 1984), senegalesischer Fußballspieler
 Jaume Gomis, spanischer Physiker
 Joseph Gomis (* 1978), französischer Basketballspieler und -trainer
 Juan Gomis (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Kafétien Gomis (* 1980), französischer Leichtathlet
 Kévin Gomis (* 1989), französischer Fußballspieler
 Louis Gomis (* 1974), senegalesischer Fußballspieler
 Lys Gomis (* 1989), senegalesischer Fußballtorhüter
 Morgaro Gomis (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Oswald Gomis (1932–2023), sri-lankischer Geistlicher und Erzbischof von Colombo
 Rémi Gomis (* 1984), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Roger Gomis (* 1995), senegalesischer Fußballspieler
 Saraya Gomis, deutsche Pädagogin und politische Beamtin
 Yannick Arthir Gomis (* 1992), senegalesischer Fußballspieler